Klierkoorts of de ziekte van Pfeiffer
 Syndroom van Pfeiffer

Personen
 Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868), Duitse actrice die ook in Zwitserland actief was
 Emil Pfeiffer (1846-1921), Duits arts
 Eugène Willem Pfeiffer (1864-1928), kapitein-luitenant ter zee
 Evert Willem Pfeiffer (1836-1870), kapitein, ridder in de Militaire Willems-Orde
 Ilja Leonard Pfeijffer (1968), Nederlands auteur
 Karel Lodewijk Pfeiffer (1834-1901), commandant van het Nederlands-Indische leger
 Michelle Pfeiffer (1958), Amerikaans actrice
 Otto Pfeiffer (1882-1955), Duits schilder
 Rudolf Arthur Pfeiffer (1931), Duits geneticus

Achternaam